Okręty US Navy o nazwie USS "Inca":
 Pierwszy  był parowcem śrubowym. Zbudowany w 1898.
 Drugi  był parowym promem. Zbudowany w 1911.
 Trzeci  był jednostką pomocniczą. Zbudowany w 1917.
 Czwarty  był holownikiem. Zbudowany w 1879.
 Piąty  był jednostką pomocniczą. Oficjalnie nie otrzymał tej nazwy.

Inca